4. Светско првенство у атлетици у дворани одржано је од 12. до 14. марта 1993. у Небеској куполи у Торонту (Канада).

Учествовало је 537 такмичара из 93 земље. Такмичило се у 27 дисциплина (14 мушких и 13 женских) те у 4 демонстрационе дисциплине 2 мушке и 2 женске: седмобој у мушкој а петобој у женској конкуренцији и штафета 1.600 м (800 х 200 х 200 х 400 м) у обе конкуренције.

Троскок у женској конкуренцији први пут је уврштен у програм светских првенстава у дворани.

Земље учеснице 
На Светском првенству у дворани 1993, учествовало је 537 такмичара из 93 земље. Број спортиста одређене земље дат је у загради поред њеног имена.

  Америчка Девичанска Острва (1)
  Азербејџан (5)
  Ангола (3)
  Аргентина (2)
  Аруба (1)
  Аустралија (10)
  Аустрија (6)
  Бахаме (4)
  Белорусија (6)
  Белгија (7)
  Бермуди (2)
  Боливија (1)
  Боцвана (1)
  Бразил (8)
  Бугарска (7)
  Бурунди (1)
  Гана (2)
  Грчка (7)
  Данска (2)
  Доминика (1)
  Естонија (4)
  Етиопија (1)
  Заир (1)

 Замбија (1)
  Зеленортска Острва (1)
  Израел (2)
  Ирска (6)
  Исланд (2)
  Италија (19)
  Јамајка (15)
  Јапан (8)
  Јерменија (1)
  Јужна Кореја (2)
  Јужноафричка Република (5)
  Казахстан (3)
  Катар (2)
  Канада (37)
  Кенија (3)
  Кина (12)
  Кинески Тајпеј (2)
  Киргистан (1)
  Куба (13)
  Кувајт (1)
  Летонија (5)
  Литванија (6)
  Мадагаскар (2)

  Малезија (2)
  Мали (1)
  Мароко (6)
  Мађарска (6)
  Мексико (1)
  Мозамбик (1)
  Молдавија (2)
  Монсерат (1)
  Намибија (1)
  Немачка (29)
  Нигерија (2)
  Нови Зеланд (1)
  Норвешка (6)
  Обала Слоноваче (2)
  Парагвај (1)
  Пољска (6)
  Порторико (2)
  Португалија (7)
  Румунија (19)
  Русија (34)
  Салвадор (2)
  Свазиленд (2)
  Света Луција (1)

  Сенегал (2)
  Сијера Леоне (1)
  САД (56)
  Словачка (4)
  Словенија (3)
  Того (1)
  Тринидад и Тобаго (4)
  Турска (2)
  Уганда (2)
  Уједињено Краљевство (26)
  Украјина (13)
  Узбекистан (1)
  Филипини (1)
  Финска (9)
  Француска (15)
  Холандија (9)
  Хонгконг (1)
  Хрватска (9)
  Централноафричка Република (1)
  Чешка (8)
  Чиле (2)
  Швајцарска (7)
  Шведска (9)
  Шпанија (18)

Резултати

Мушкарци

Жене

Демострационе дисциплине 

Мешовита штафета 1.600 метара састоји се од четири дисциплине трчања 800 м, 200 м, 200 м, и 400 м.

Биланс медаља

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно 
Према ИААФ у укупни биланс урачуинате су све медаље освојене у званичном делу такмичења као и две демостравионе дисциплине:седмобој и петобој. Медаље освојене у трци штафета на 1.600 м. нису ушле у биланс.

Табела успешности на Светском првенству у дворани 1993. 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани на овај начин; првопласирани је добијао 8, другопласирани 7 а последњи (осми) 1 бод.

Референце

Спољашње везе 

 
Светско првенство у атлетици у дворани
Спорт у Торонту
Атлетика у 1993.